Керамин

 Керамин — белорусское предприятие по производству керамических изделий из Минска
 Керамин — белорусский хоккейный клуб из Минска (2001—2010)